

Geografia 
 Francia
 Cantone di Sancerre – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Bourges
 Crézancy-en-Sancerre – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Ménétréol-sous-Sancerre – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Neuilly-en-Sancerre – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Sancerre – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Savigny-en-Sancerre – comune nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Louis de Sancerre – militare francese, connestabile e maresciallo di Francia
 Luigi IV di Bueil, conte di Sancerre – militare francese
 Stefano I di Sancerre – signore e poi conte di Sancerre dal 1152 alla sua morte

Altro 
 Sancerre – vino francese prodotto nell'omonima cittadina